Osoby o tym nazwisku:
 Billy Magnussen – amerykański aktor
 Jan Magnussen – duński kierowca wyścigowy 
 Kevin Magnussen – duński kierowca wyścigowy